Billy the Cat est la deuxième histoire de la série Billy the Cat de Stephen Desberg et Stéphane Colman. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 

Billy est un enfant insupportable, vilain avec ses proches et avec les animaux surtout.
Dans la suite, il est tué par un accident de voiture et se change en chat par magie.

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Histoire de Billy the Cat
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1982